En Pologne, Kędzierzyn peut désigner :
 Kędzierzyn, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Kędzierzyn, village de la voïvodie de Mazovie
 Kędzierzyn, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Kędzierzyn-Koźle, ville de la voïvodie de Silésie et chef-lieu du powiat de Kędzierzyn-Koźle